Саркис Адамян (23 мая 1993, Ереван, Армения) — армянский футболист, нападающий клуба «Кёльн» и сборной Армении.

Клубная карьера 
Саркис Адамян является воспитанником ростокской «Ганзы». После матча между молодёжными сборными Армении и Исландии, форвард молодёжной сборной и немецкой «Ганзы» Саркис Адамян, дебютировал за национальную команду в 2013 году.
«До 4-х лет я жил в Армении и после отъезда это мой первый визит на родину. В Ереване живут мои близкие родственники. Мне уже удалось ознакомиться с городом, он очень красивый», — сказал Адамян.

5 июня 2017 года Адамян подписал двухлетний контракт с клубом Второй Бундеслиги «Ян» Регенсбург. 

В 2019 году Саркис Адамян перешёл в «Хоффенхайм». 5 октября 2019 года оформил «дубль» в ворота «Баварии», что позволило своему клубу одержать победу в гостях со счетом 2:1.

Карьера в сборной 
Дебют Саркиса Адамяна в официальных матчах за сборную Армении по футболу состоялся 10 сентября 2013 года в матче со сборной Дании в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2014 года.

Примечания

Ссылки 

Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Ганза»
Игроки ФК ТШГ Нойштрелиц
Игроки ФК «Штайнбах»
Игроки ФК «Ян»
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Кёльн»